

Toponymes 
Montelupo peut désigner :
en Italie :
 Montelupo Albese, commune de la province de Coni, dans la région du Piémont ;
 Montelupo Fiorentino, commune de la province de Florence, dans la région de Toscane ;
à Saint-Marin :
« Montelupo », surnom de la commune de Domagnano, lié à ses armoiries, qui représentent un loup et une montagne verte.

Astronomie 
(7198) Montelupo : astéroïde, nommé d'après Montelupo Fiorentino.

Pseudonyme 
Bartolomeo di Giovanni d'Astore dei Sinibaldi dit Baccio da Montelupo (né vers 1445 -  mort vers 1533), sculpteur italien, ami de Michel-Ange, père du suivant ;
Raffaele Sinibaldi dit Raffaello da Montelupo  (né vers 1504 - 1505, mort vers 1566-1567), fils du précédent, sculpteur et architecte italien, élève de Michel-Ange.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme